Чемпионат Перу по футболу 2013 — 97-й чемпионат Перу прошёл с 8 февраля 2013 года по 18 декабря 2013 года. По его итогам в 26-й раз в истории чемпионом стал «Университарио».

По итогам прошлого сезона в Сегунду Дивисьон вылетел «Спорт Бойз», в Чемпионаты департаментов Перу был понижен клуб «Кобресоль», занявшие 15-е и 16-е места соответственно. Лигу пополнил чемпион Сегунды «Пасифико» и победитель Кубка Перу «УТК Кахамарка».

Клубы-участники

Первый этап

Результаты матчей 

 Условные цветовые обозначения:

Потуровая таблица 

Источник: adfp.org.pe.

Второй этап

Лигилья A

Лигилья B

Дополнительный матч для определения 15-го места

Третий этап 
 Первый матч

 Второй матч

 Третий матч

Общая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Информационный портал
Чемпионат Перу на футбольном портале transfermarkt.de
Чемпионат Перу 2013 на rsssf.com

2013
Перу
Спорт в Перу в 2013 году